Louette ist der Familienname von:

Henri Louette (1900–1985), belgischer Eishockeyspieler
Lucie Louette (* 1985), französische Judoka
Michel Louette (* 1948), belgischer Ornithologe